

Famille Natterrer
 Josef Natterer (1754-1823), fauconnier de l'empereur d'Autriche et propriétaire d'une riche collection d'histoire naturelle (acquise par l'empereur et venant constituer le noyau du musuém de Vienne) ; ses fils :
 Josef Natterer (1786-1852), conservateur des collections du muséum de Vienne.
 Johann Natterer (1787-1843), naturaliste autrichien. ses petits-fils (fils de Josef) :
Josef Natterer (1819-1862), explorateur en Nubie et en Afrique centrale, collectionneur d'animaux
 Johann August Natterer (1821-1901), chimiste, physicien et médecin

Autres personnes portant ce patronyme
 August Natterer (1868-1933), également nommé Neter, peintre schizophrène allemand.
 Julius Natterer (1938-2021), ingénieur allemand.
 Sylvia Natterer (1949), créatrice suisse de poupées et  sculptrice sur argile.

Homonymie de patronyme
Famille autrichienne